Mastermind: een klassiek ‘logisch denken’-spel
Drie fictieve personages van Marvel Comics:
Mastermind (Marvel), Jason Wyngarde, de originele Mastermind.
Mastermind (Martinique Jason), Jasons’ dochter
Lady Mastermind, Jasons tweede dochter
Mastermind (quiz), een Britse quizshow
Mastermind (1976) een film uit 1976
Mastermind (Tina Cousins), een album uit 2005 van Tina Cousins
Mastermind (Monster Magnet), een album uit 2010 van Monster Magnet
Mastermind (Rick Ross), een album van Rick Ross uit 2014
Mastermind (Amerikaanse band), Amerikaanse rockband uit New Jersey
Mastermind Volume One, eerste album van die band
Mastermind (Japanse band), Japanse band
Team Mastermind, een Nederlandse marathonschaatsploeg 

Lijkend op:
The Master Mind of Mars, een sciencefictionroman van Edgar Rice Burroughs
The Master Mind, een Amerikaanse zwart-witfilm uit 1914
Dr. Mastermind, een rockband
Masterminds (1997), een film uit 1997
Masterminds (2016), een film uit 2016
Mastermindgroep